Марк Алексеевич Шатуно́вский (род. 1954, Баку, АзССР) — русский писатель, поэт и эссеист. Представитель метареализма — течения в поэзии  70-х-90-х гг. XX века, означающее «метафизический», а также  «метафорический реализм».

Биография и деятельность 
Марк Шатуновский родился в 1954 г. в Баку. Окончил филологический факультет МГУ. Во время учёбы получил признание как поэт, в 1978-80 г. был старостой поэтической студии «Луч» при Московском университете, в 1979 и 1981 — участником Всесоюзных совещаний молодых писателей. Участвовал в поэтическом семинаре Кирилла Ковальджи, является одним из организаторов московского клуба «Поэзия», объединившего молодых писателей и поэтов 1970-80-х гг. Работает в рамках метареализма. В 1993 г. издавал литературную газету «Благонамеренный кентавр», ориентированную на литературный андеграунд.

По приглашению Министерства культуры, образования и информации США выступал с лекциями и чтением стихов в университетах Нью-Йорка, Вашингтона, Сан-Франциско, Санта-Фе и Айовы. В рамках международной писательской программы Университета Айовы Марк Шатуновский вместе с английским писателем Рольфом Хьюзом (Rolf Hughes) создал журнал «100 words» (1993—1998): каждый его выпуск был посвящён определённой теме и состоял не более чем из 100 слов.

В 1992 г. заочно принят в члены Союза писателей. 1997 г. вместе с Джоном Хаем, Вадимом Месяцем и Евгением Бунимовичем входил в оргкомитет международного поэтического фестиваля «Русская поэзия глазами американцев». Участник и один из основателей Московского поэтического клуба при Stella Art Foundation. Участник поэтического проекта «Making words» 53-й Венецианской биеннале. В 2017 являлся, совместно с Дмитрием Голынко, куратором проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» (Санкт-Петербург) в котором участвовали Юрий Арабов, Полина Барскова, Иван Жданов, Максим Жуков, Катя Капович, Игорь Караулов, Виталий Пуханов, Александр Скидан.

Стихи, фрагменты из романа и многочисленные эссе были переведены на английский и французский языки и публиковались в журналах «Five fingers» (США), «6ix» (США), «100 words» (США), «Lettres russes» (Франция), «Glas» (Россия-Англия), в альманахе «Poesie des Regions d`Europe» (Бельгия) и др.

Критики об авторе 
В стихах нашего автора — борьба. Борьба за выживание: драчливый диалог между Прекрасным Ребёнком и падшим версификатором. Бой с переменным успехом. То Прекрасный Ребёнок аннигилирует эрудированного собеседника, то эрудированный собеседник уничтожает непоследовательного юнца. И «третий путь» где-то здесь — в полуисчезновении обоих бойцов.
 Леонид Шевченко. Рецензия.

Марк Шатуновский сталкивает обыкновенное (бомжевые галки) и вроде как возвышенное (мусорная земля — вспомним в известной песне: мусорный ветер…), луну с отливом хурмы и монументальные дымы, Винни с Пятачком и «предаться лени», бутылка пива и ты, как готический собор… Такие столкновения в период чтения распознаются, как при игре в прятки — спрятавшийся у тебя под ногами: мы видим все секреты сразу, сразу нам удается все расшифровать. Стихи порой затянуты по сюжету: ты думаешь, что вот здесь — конец, ан нет, — ты двигаешься далее, и новый смысл накручивается на старые дрожжи. Но только ты сбрасываешь всю эту ненужную заумь, как начинает что-то такое неподвластное взгляду и уму блистать, маня тебя куда-то. Тот дух, который ты вроде как и уловил, но ещё не закрепил в окрашенной красным фонарем проявочной.
 Алексей Королёв. Мы все прячемся за противотанковыми ежами.

…поэзия Марка Шатуновского ставит под сомнение выстроенную Бродским систему приоритетов в бинарной оппозиции «авангард-арьергард». Но не в том смысле, что одно должно быть важнее другого. В его стихах авангард и традиция не воюют между собой, как, впрочем, и не просто сосуществуют в духе толерантности и политкорректного игнорирования другой эстетики. Они взаимодействуют и весьма активно, пытаясь создать новые возможности и формы видения и толкования мира.
 Сергей Строкань. Борьба с хаосом и небытием.

У Марка Шатуновского редкое сочетание качеств: органическая, ярко выраженная, порой вызывающая независимость и при этом — культурная широта, изысканность. С одной стороны — эстетическая дерзость, с другой — сердечная деликатность и бескорыстие. Своеобразие таланта бросается в глаза, а эгоцентризм почти неощутим. Чуткость ко всему новому, авангардному и неистребимая любовь к московской старине…
 Кирилл Ковальджи. О поэтах молодых и немолодых, живущих и погибших.

Произведения 
Книги
 Ощущение жизни. Париж, 1990. Стихи.
 Мысли травы. М., 1992. Стихи.
 (из жизни растений). — М.: Владом, 1999. — 256 с. Библиотека клуба ПОЭЗИЯ, вып. 1. Стихи. — ISBN 5-93429-004-5.
 Сверхмотивация. — М.: Русский Гулливер, 2009. — ISBN 978-5-91627-012-9. Стихи.
 После и после. М.: Изд-во Икар, 2008. — 140 с. — ISBN 978-5-7974-0187-2. Эссе.

Публикации в журналах и антологиях
 Поэзия
 Стихотворения / «Юность», № 4, 1987.
 Стихотворения / «Новая Юность», № 2, 1993.
 Стихотворения / Цирк «Олимп», № 17 (11’1996), с.12-13.
 Призрак ревматизма (Стихи) / «Знамя», № 8, 1997.
 Креплёное — для дам (Стихи) / «Знамя», № 5, 1998. Стихи.
 Стихотворения / Новый берег. 2009, № 23.
 Проза
 Дискретная непрерывность любви Роман / «Постскриптум», № 2, 1994.
 Мысли травы // «Постскриптум», № 2 (4), 1996. Проза.
 Мысли травы // «Кольцо А», № 3 (1996), с.319-335. Эссе. Предисл. Е. Бунимовича.
 М. Шатуновский, И.Жданов. Диалог-комментарий пятнадцати стихотворений Ивана Жданова. — М.: Библиотека журнала «Дыхание», 1997. — 88 с. Пример.

 Критика
 В поисках утраченной реальности // НЛО. № 72 (2005). — О книге Кирилла Ковальджи «Обратный отсчет» (Стихи и проза. М., 2003) и её авторе.
 Беглец от банальности (о стихах Алексея Королева) / На сайте Московского поэтического клуба.
 «Энциклопедия русской жизни» (о Емелине и Родионове) / На сайте Московского поэтического клуба.
 Эдем Александра Переверзина / На сайте Московского поэтического клуба.

 Пьеса «Траектория улитки», поставлена в театре МГУ в сезоне 1990—91 гг.

 Нина Искренко. «О главном» / (Сост. С.Кузнецов, М.Шатуновский). М,: Изд-во «Независимая газета», 1998.

Критика и рецензии 
 Шевченко Леонид. М. А. Шатуновский. (Из жизни растений) / «Знамя» 2000, № 4.
 Кирилл Ковальджи. О поэтах молодых и немолодых, живущих и погибших // Дети Ра, 2008. № 2(40).
 Мы все прячемся за противотанковыми ежами (Алексей Королев о стихах Марка Шатуновского) / На сайте Московского поэтического клуба
 Сергей Строкань. Борьба с хаосом и небытием. Поэзия Марка Шатуновского — опыт критической оценки / На сайте Московского поэтического клуба

Переводы 
 Shatunovsky, Mark. Poems. Transl. by: High, John; Henry, Patrick. Glas, 11, 1996, p. 163-65.
 Shatunovsky, Mark. The discrete continuity of love. Transl. by: Henry, Patrick. Glas, 11, 1996, p. 152-62.
 Crossing Centuries: The New Russian Poetry / Ed. John Alexander High, John High. Talisman House, Publishers. 1999. ISBN 978-1-883689-89-6.
Petty man’s poem / Contemporary Russian poetry. Ed. Evgeniĭ Bunimovich, J. Kates. Dalkey Archive Press. 1999.
 Untitled / The Manhattan Review. V.10 № 1. Winter 2002.
 Перевод стихотворения «В винительном падеже» (английский, пер. Джона Хая см, Ivan Burkin) опубликован в антологии «Moscow Poetry Club» (Russian Gulliver Publishers, 2009).

Переводы на русский:
 Хай, Джон. Книга незнания. Пер. Марка Шатуновского;
 Хай, Джон. Из утренней почты // Комментарии. № 18. 2000. Пер. Алексея Парщикова, Марка и Роксаны Шатуновских.
 Чарльз Бернштейн. Изощренность поглощения. М.: Изд-во Икар, 2008. — 108 с. — ISBN 978-5-7974-0194-0. Пер. Патрик Генри, Алексей Парщиков, Марк Шатуновский.

Примечания

Ссылки 
 Библиография на сайте «Российская виртуальная библиотека: неофициальная поэзия».
 Биография на сайте «Последние поэты тысячелетия»
 Страница на сайте Московского поэтического клуба

Писатели России по алфавиту
Выпускники филологического факультета МГУ
Русские поэты
Эссеисты СССР
Эссеисты по алфавиту
Эссеисты России